Big Stone (« grosse pierre » en anglais) peut faire référence à :
 Lac Big Stone, un lac du Minnesota et du Dakota du Sud ;
 Le parc d'État du lac Big Stone, un parc d'État du Dakota du Sud ;
 Big Stone City, une ville située sur ce lac ;
 Comté de Big Stone, un comté du Minnesota ;
 Big Stone Gap, une ville de Virginie.